

Personnalités 

 Jean Chastel (1708-1789), paysan français qui tua la Bête du Gévaudan ;
 Jean-Pancrace Chastel (1726-1793), sculpteur français ;
 Louis Claude du Chastel (1772-1850), militaire français ;
 Louis Pierre Aimé Chastel (1774-1826), général français ;
 Roger Chastel (1897-1981), peintre français ;
 Paul Chastel (1905-1980), homme politique français, sénateur de l'Ain ;
 André Chastel (1912-1990), historien de l'art français ;
 Olivier Chastel (né en 1964), homme politique belge.

Voir aussi : 
 Famille du Chastel (Bretagne) dont Tanneguy du Chastel, militaire français ;
 Famille du Chastel de la Howarderie ;
 Famille du Châtel (Rouen).

Toponyme 

 Chastel, commune française, située dans le département de la Haute-Loire 
 Chastel, site archéologique français situé au lieu-dit Chastel, à Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne
 Chastel-Nouvel, commune française, située dans le département de la Lozère
 Chastel-Arnaud, commune française, située dans le département de la Drôme
 Chastel-sur-Murat, commune française, située dans le département du Cantal 
 Vals-le-Chastel, commune française, située dans le département de la Haute-Loire
 Saint-Pierre-le-Chastel, commune française dans le département du Puy-de-Dôme
 Saint-Bonnet-le-Chastel, commune française dans le département du Puy-de-Dôme
 Saint-Pierre-du-Chastel, commune française, située dans le département de l'Eure
 Site de hauteur du Chastel (Taintrux), site archéologique des Vosges

Divers 

 Chastel Blanc, tour blanche situe en Syrie
 Buchet-Chastel, maison d’édition

Voir aussi 
  et ses homonymies
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France